Ceriops är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Ceriops ingår i familjen Rhizophoraceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Malpigiaordningen
Ceriops